Районы Турку () — территориальные единицы города Турку, образуемые с учётом исторических, географических, градостроительных особенностей соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории.

На 2011 год в Турку 78 районов, распределённых между 9 административными округами.

Список районов города Турку

Центральный округ

Округ Хирвенсало-Какскерта

Округ Скансси-Уиттамо

Округ Вариссуо-Лаусте 

Первоначально округ назывался Итяхарью-Вариссуо и включал в себя 9 районов. Позднее был переименован в Вариссуо-Лаусте и включил в себя 5 районов.

Округ Нумми-Халинен 

Первоначально округ назывался Коройнен и включал в себя 5 районов. После переименования стал называться Нумми-Халинен и в настоящее время включает в себя 8 районов.

Округ Руносмяки-Раунистула 

Первоначально округ назывался Тампереэнтие (, ). 

После реформирования преобразован в округ с названием Руносмяки-Раунистула ( ) и включает в себя в настоящее время 5 районов города.

Округ Лянсикескус 

Первоначально округ назывался Кунинкойа () и включал в себя 7 районов. Позднее получил наименование Лянсикескус и в настоящее время включает в себя 9 районов города.

Округ Пансио-Юрккяля 

Первоначально округ назывался Наанталинтие () и включал в себя 6 районов города.

После реформирования, округ получил наименование Пансио-Юрккяля () и в настоящее время включает в себя 4 района.

Округ Маариа-Пааттинен 

Первоначально в состав округа входило 5 районов. В настоящее время их число выросло до 10.

См. также 
 Территориальное деление Турку
 Округа Турку

Литература 
 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3

Примечания